Jméno Warwick nese více lidských sídel:

Názvy sídel

Austrálie 
 Warwick ve státě Queensland

Spojené království 
 Warwick, hlavní město hrabství Warwickshire v Anglii.
 Warwick Castle, středověký hrad ve Warwicku, v hrabství Warwickshire v Anglii.
 Warwickshire, hrabství v centrální Anglii

Spojené státy 
 Warwick, ve státě Rhode Island
 Warwick Township, Bucks County, Pennsylvania

Jiné 
 Warwick (společnost) – firma zaměřená na baskytary
 Warwick (příjmení)

Externí odkazy